Shaw, angol családnév
 George Bernard Shaw (1856–1950) ír drámaíró
 Irwin Shaw (1913–1984) amerikai író
Földrajz
 Amerikai Egyesült Államok
 Shaw, önkormányzat nélküli település Kansas államban
 Shaw, St. Louis egyik kerület Missouri államban
 Shaw, város Mississippi államban
 Shaw, szellemváros Nyugat-Virginia államban
 Shaw, település Oregon államban
 Shaw, Washington DC egyik kerülete
 Anglia
 Shaw, település Berkshireban
 Shaw, település Wiltshireban